Bahnhof Biberach bezeichnet:

 Bahnhof Biberach (Baden), Bahnhof von Biberach in Baden
 Bahnhof Biberach (Riß), Bahnhof von Biberach an der Riß